Traian Gheorghiu este un nume care se poate referi la următoarele personalități:

Traian Gheorghiu, fizician român
Traian Gheorghiu, publicist și dramaturg român